Ивайловград може да се отнася за:
 Ивайловград, град в Южна България
 Община Ивайловград, община в Южна България
 Ивайловград (язовир), на река Арда, Южна България
 ВЕЦ Ивайловград, в Южна България

Вижте също 
 Ивайловградски манастир